Василий Дрозденко:
 Дрозденко, Василий (? — 1665) — главарь повстанцев во время восстания против поляков и гетмана Тетери в 1665 году на Правобережье Украины.
 Дрозденко, Василий Иванович (1924—1982) — советский украинский партийный деятель, дипломат.